Gummern bezeichnet:
 Salatgurke, Regionalname
geographisch:
 Gummern (Schnackenburg), Ortsteil von Schnackenburg, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Gummern (Gemeinde Weißenstein), Ortschaft der Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten